See You All In Hell сьомий EP уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 7 листопада 2011 року.

Треклист 
 High Castles - 3:37
 Will To Die - 2:58
 Medicated - 4:12
 Sixteen - 2:52
 Broken Foundation - 3:32
 Man Alive - 2:52
 Front Row Seats to the End of the World - 3:37
 Old Hyms - 2:51
 Welcome Home Armageddon - 5:07

Джерела 
 See You All In Hell  allmusic
 See You All In Hell  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend